Сигнеус () — фамилия. Известные носители:

 Сигнеус, Закариас (1763—1830) — финский религиозный деятель.
 Сигнеус, Уно (1810—1888) — финский педагог.
 Сигнеус, Фредерик (1807—1881) — профессор эстетики и литературы